«Горизонт» — название нескольких компаний:

 «Горизонт» — белорусский производитель телевизоров и бытовой техники.
 «Горизонт» — российское разработчик и производитель разработчик и производитель навигационных и радиолокационных систем.